Den Namen Musikinstrumentenmuseum  führen folgende Museen:

 Musikinstrumenten-Museum Berlin
 Musikinstrumentenmuseum Brüssel
 Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen

Siehe auch:
 :Kategorie:Musikinstrumentenmuseum